Barrios  – plurale in lingua spagnola di Barrio
 Barrios (Argentina) – comune argentino

Persone 

 Agustín Barrios – chitarrista e compositore paraguaiano
 Francisco León Barrios – attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico spagnolo
 Jesús Barrios -calciatore colombiano
 Jorge Andrés Martínez Barrios – calciatore uruguaiano con passaporto spagnolo
 Lucas Barrios – calciatore argentino naturalizzato paraguaiano
 Paulo da Silva Barrios – calciatore paraguaiano
 Wílmar Barrios – calciatore colombiano
 Yarelys Barrios – discobola cubana

Pagine correlate 

 Antonio Barrios
 Barrio (disambigua)
 Barrios Unidos